Pinasse est un nom venant du latin pinus, qui veut dire pointu.

Cela peut désigner les types de bateau suivants :

 la pinasse, sorte de pirogue traditionnelle africaine.
 la pinasse du bassin d'Arcachon
 la pinasse, un bâtiment de commerce ou de guerre utilisé au  et au  ; on utilise aussi ce terme pour désigner au  de petits bateaux de pêche.